Benetton B194 — гоночный  автомобиль, разработанный Россом Брауном и Рори Бирном, и построенный командой Benetton для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года.

История 
Шасси B194 с установленным на нём двигателем Ford Zytec-R позволило Михаэлю Шумахеру стать Чемпионом мира  года. Обладатель титула был определён в последней гонке сезона в Аделаиде. После столкновения со своим главным конкурентом Хиллом на Williams FW16 и схода обоих Шумахер выиграл Чемпионат мира с перевесом в одно очко. В Кубке конструкторов команда Benetton заняла второе место, уступив Williams.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Benetton Формулы-1